«Victor Talking Machine Company» (или просто «Victor») — американская флагманская звукозаписывающая компания. Головной офис находился в городе Камден, Нью-Джерси. В начале 1900-х годов была крупнейшим производителем граммофонных пластинок в США.

История 
Компания была основана Элдриджем Р. Джонсоном. До этого Джонсон занимался производством фонографов, предназначенных для проигрывания пластинок, производимых компанией Эмиля Берлинера «Berliner Gramophone».

Компания официально начала свою работу 3 октября 1901 года. Её товарным знаком был фокстерьер Ниппер, слушающий пластинку производства «Berliner Gramophone». Этот логотип и слова «His Master’s Voice» были на всех выпускаемых компанией «Victor Talking Machine Company» граммофонных пластинках и проигрывателях.

Считается, что основание компании было началом коммерческой звукозаписи.

Сразу после запуска Элдридж обеспечил своей компании стабильную позицию на американском рынке, а позже начал на нём доминировать. Компании удалось перетащить на свою сторону покупателей тем, что она делала акцент не на качество своих граммофонов, а на эксклюзивность содержания своих пластинок и на продвижении высокой культуры в массы. Компания запустила серию пластинок «Red Seal» (с красным лейблом) и благодаря ей стала ассоциироваться с рядом самых популярных и уважаемых исполнителей той эпохи.

В 1924 году компания «Victor Talking Machine Company» купила компанию «Berliner Gramophone». В 1929 году компания «Victor Talking Machine Company» объединилась с «RCA» в компанию «RCA Victor». (Точнее, «RCA» купила её за 154 миллиона долларов. Сделка включала заводы компании в Камдене (Нью-Джерси), Окленде (Калифорния) и Аргентине, а также акции компаний Victor Talking Machine Company of Japan, Victor Talking Machine Company of Canada, Victor Talking Machine Company of Brazil, Victor Talking Machine Company of Chile и Gramophone Company of Great Britain. Состоялась эта сделка в январе 1929 года.)

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 

 Recording Industry, статья на сайте Encyclopedia of Greater Philadelphia
 The Victor Talking Machine Company, статья на сайте Past & Present
 Rock History — 1901 — The Victor Talking Machine Company was incorporated. After a merger на сайте This Day in rock
 Victor Talking Machine Company, Eldridge Johnson, and Development of Acoustic Recording Technology на сайте Stokowski.org

Лейблы звукозаписи США

Лейблы звукозаписи, основанные в 1901 году
Компании, основанные в 1901 году

Компании, упразднённые в 1929 году